Тумер — многозначный термин:

Топоним

Россия 
 Тумер — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Тумер — деревня в Моркинском районе Марий Эл.
 У Тумер — деревня в Волжском районе Марий Эл.

Фамилия 
 Джин Тумер (1894—1967) — американский поэт и писатель.